Атолл Баа () — административная единица Мальдивских островов и один из 19 атоллов Мальдив. До недавнего времени единственным курортом на атолле был Soneva Fushi, но недавно четыре острова Fonimagoodhoo, Kihaadhuffaru, Horubadhoo и Dhunikolhu были переданы для строительства отелей.

География 
Атолл расположен в 95-125 км от международного аэропорта Хулуле и столицы Мале. Общая протяжённость атолла 42 км в длину и 32 км в ширину. В атолл входят 75 остров, где 13 обитаемые (Dharavandhoo, Dhonfanu, Эйдхафуши, Fehendhoo, Fulhadhoo, Goidhoo, Hithaadhoo, Kamadhoo, Kendhoo, Kihaadhoo, Kudarikilu, Maalhos, Thulhaadhoo), 5 временно обитаемые и 57 необитаемые.

Особенности дайвинга 
Атолл имеет достаточно протяженную внешнюю рифовую стену, особенность которой состоит в том, что её западная сторона выходит в открытое море. Баа крайне хорош для рекреационного дайвинга в силу того, что там почти круглогодично кормятся скаты . Стаи скатов могут насчитывать в себе 30 особей и более.

Ссылки 
 Official website
 
 

Административное деление Мальдив